Wetterlund ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Wetterlund (* 1981), amerikanische Stand-up-Comedian, Schauspielerin und Podcast-Moderatorin
 Nils Peter Wetterlund (1852–1928), schwedischer Priester und Schriftsteller